Газинский — фамилия; имеет женскую форму Газинская.
 Газинский, Виталий Иванович (1945—2019) — советский и украинский дирижер и композитор, профессор.
 Газинский, Юрий Александрович (род. 1989) — российский футболист.